Вилен:

 Вилен — коммуна в Германии.
 Вилен — коммуна в Швейцарии.
 Вилен — река в Бретани.
 Виле́н — имя советского происхождения.
 Вилен, Эрик (1898—1982) — финский легкоатлет.
 Вилен-Воллерау — населённый пункт в Швейцарии, в кантоне Швиц.

См. также 
 Виллен